Die englische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1970:

Qualifikation 
England gewann die Fußball-Weltmeisterschaft 1966 und war als Titelträger bereits automatisch qualifiziert.

Englisches Aufgebot

Die Spiele Englands bei der WM 1970 
Titelträger England spielte in der Vorrundengruppe C gemeinsam mit dem zweifachen Weltmeister Brasilien.

Vorrunde 

 England – Rumänien 1:0 (Di., 2. Juni 1970)
Tor: Hurst (65. Min.)
 England – Brasilien 0:1 (So., 7. Juni 1970)
Tor: Jairzinho (59. Min.)
 England – Tschechoslowakei 1:0 (Do., 11. Juni 1970)
Tor: Clarke (50. Min. per Foulelfmeter)

Viertelfinale 
 England – Deutschland 2:3 nach Verlängerung (So., 14. Juni 1970)
Tore: 1:0 Mullery (31. Min.), 2:0 Peters (49. Min.), 2:1 Beckenbauer (68. Min.), 2:2 Seeler (76. Min.), 2:3 Müller (108. Min.)

1970
England